Baltia heißen
 Baltia, eine Phantominsel
 Baltia, ein 1904 gebautes Frachtschiff, siehe Hugo Oldendorff
 Baltia Airlines, eine US-amerikanische Fluggesellschaft
 Herman Baltia, ein belgischer General und Gouverneur
 KS BOP Baltia Gdańsk, ein 1945 gegründeter Fußballverein in Danzig → Lechia Gdańsk
 Studentenverbindungen, siehe Baltia (Studentenverbindung)